Гера́нь Ро́берта () — растение семейства Гераниевые, вид рода Герань. Произрастает в широколиственных лесах Европы, Азии, Северной Америки и Северной Африки на высотах до 1 500 м над уровнем моря.

Биологическое описание 
Это однолетнее травянистое растение с отходящими от корней ромбическими, глубоко рассечёнными пятираздельными листьями.

Стебли волосистые, прямые, 20—30 см высотой, ветвистые, на каждом цветоносе по одному бледно-розовому цветку. Цветки небольшие, диаметром около 2 см, с закруглёнными лепестками.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Герань Роберта в базе данных Tela Botanica — Le réseau des Botanistes Francophones 
 Herb information at herbsarespecial.com.au
 Images at Bioimages (UK)
 Species treatment from the Jepson Manual
 Entry in the Plants for a Future database
 USDA plants Profile: Geranium robertianum

Роберта
Флора Евразии
Флора Африки
Таксоны растений, названные в честь людей
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum